Konstantinowski (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Ilja Dawidowitsch Konstantinowski (1913–1995), russischer Autor
 Matwei Alexandrowitsch Konstantinowski (1791–1857), russischer Geistlicher

Konstantinowski ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Konstantinowski (Jaroslawl), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Jaroslawl
 Konstantinowski (Saratow), ländliche Siedlung in der Oblast Saratow

Siehe auch:
 Konstantinowsk
 Konstantinowskaja (Begriffsklärungsseite)